Hadmar von Kuenring ist der Name folgender Personen:
* Hadmar I. von Kuenring († 1138), Ministerialadeliger
 Hadmar II. von Kuenring(um 1140–1217), Ministerialadeliger
 Hadmar III. von Kuenring (um 1185–um 1231), Raubritter